Жарко Радић (Сплит, 13. април 1950) је хрватски, српски и југословенски глумац.

Улоге 

|-
| 1970. || Село без сељака || 
|-
| 1972. || Први сплитски одред || Иван Синковић- Ико
|-
| 1973. || Филип на коњу || 
|-
| 1974. || Капелски кресови || Златко Матеић-Јастреб
|-
| 1974. || Отписани || Бобан
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић (ТВ серија) || Илија Милкић
|-
| 1974. || Отписани || Бобан
|-
| 1975. || Синови  ||Милан
|-
| 1975. || У Орфеуму код Бране (ТВ) || 
|-
| 1975. || Муке по Мати || Лука
|-
| 1976. || Девојачки мост || Ђорђе
|-
| 1977. || Пресуда || Митко Ангелов
|-
| 1977. || Посјета || 
|-
| 1978. || Размена || Ђорђе
|-
| 1978. || Бошко Буха (ТВ серија) || Луне
|-
| 1978. || Бошко Буха || Луне
|-
| 1978. || Повратак отписаних (ТВ серија) || Паја
|-
| 1979. || Слом || Веселин Маслеша
|-
| 1979. || Приповедања Радоја Домановића || Милован Стојчевић
|-
| 1979. || Доброчинитељи  (ТВ серија)|| 
|-
| 1979. || Ланци || Иван
|-
| 1979. || Осма офанзива || Војкан Стевандић
|-
| 1981. || 500 када || 
|-
| 1981. || Шеста брзина || порезник
|-
| 1981. || Жеђ || 
|-
| 1981. || Седам секретара СКОЈ-а || Јанко Мишић
|-
| 1982. || Далеко небо || потпуковник Тома Алексић
|-
| 1982. || Руски Уметнички експеримент  (ТВ филм)|| /
|-
| 1982. || Приче из радионице || порезник
|-
| 1982. || Директан пренос || уредник
|-
| 1983. || Дани Авној—а  (ТВ мини серија)||
|-
| 1983. || Љубавно писмо (ТВ)  || Лаза
|-
| 1984. || Уби или пољуби || Тома Томић
|-
| 1985. || Двоструки удар || Филип
|-
| 1986. || Одлазак ратника, повратак маршала || генерал Коста Нађ
|-
| 1986. || Сиви дом || психолог
|-
| 1987. || Вук Караџић || Антоније Богићевић
|-
| 1989. || Мистер Долар (ТВ) || редактор листа Омега
|-
| 1989. || Вампири су међу нама || командир милиције
|-
| 1990. || Заборављени || Сингер
|-
| 1990. || Клаустрофобична комедија || Теја Крај
|-
| 1991. || Бољи живот 2 || Веља Калемар
|-
| 2002. || Ново доба || Кузмић
|-
| 2005. || Вила Марија || Томо Јурак
|-
| 2007. || Цимер фрај (серија) || Јерко Фабро
|-
| 2012 - 2013. || Ружа вјетрова || Крсто Бартуловић
|-
| 2014 - 2016. || Куд пукло да пукло || Свето Тепавац
|-
| 2016 || Прваци света || Небојша Поповић 
|-
| 2018 - 2019. || На граници || Мијо Штиглић
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1950.
Сплићани
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Добитнице и добитници награде Она и он